Бембі («Bambi») — п'ятий за рахунком класичний мультфільм Волта Діснея.
 Бембі () — французький документальний фільм 2013 року режисера Себастьєна Ліфшица.
 Юність Бембі — друга частина дилогії («Дитинство Бембі», Юність Бембі") за мотивами знаменитої казки Фелікса Зальтена «Бембі»
 Бембі 2 («Bambi II») — повнометражний мультиплікаційний фільм виробництва студії DisneyToon
 15845 Бембі (15845 Bambi) — астероїд головного поясу

Див. також 
 Бамбі (нагорода)